

Geografia 
Giura – dipartimento francese
Massiccio del Giura – catena montuosa tra la Francia, la Svizzera e la Germania
 Giura Svevo – catena montuosa del Baden-Württemberg, in Germania 
Giura Francone – catena montuosa della Baviera, in Germania 
Giura polacco – altopiano della Polonia
Canton Giura – cantone svizzero
 Giura bernese – regione francofona del Canton Berna, in Svizzera

Letteratura 
Giura – romanzo di Stefano Benni del 2020

Persone 
 Luigi Giura – ingegnere e architetto italiano
 Vincenzo Giura – orafo, gioielliere e politico italiano.

Altri progetti

Pagine correlate 
Jura